Copa Sudamericana 2002 var den första upplagan av turneringen. Turneringen räknas som en sammanslagning av de två turneringarna Copa Merconorte och Copa Mercosur. Alla länder i CONMEBOL utom Brasilien skickade representationslag. Brasilien gjorde det inte för att det inte var inlagt i det brasilianska spelschemat så inga lag hade tid att delta i turneringen. Alla länder fick ha 2 lag vardera, utom Argentina som hade fem platser. Vinnaren av turneringen, San Lorenzo, fick spela Recopa Sudamericana 2003.

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

2002 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2002
Copa Sudamericana